Schmerberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Schmerberg (* 1965), deutscher Künstler und Filmemacher.

Schmerberg ist der Name folgender Orte:
 Schmerberg (Schwielowsee), ein Wohnplatz auf der Gemarkung Ferch, Gem. Schwielowsee, Brandenburg